Camperdown – miejsce w Australii
 Camperdown – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Tyne and Wear